tienkamp, de sport waarbij atleten in twee dagen tijd tien atletieknummers moeten afleggen die ook wel bekendstaat als decatlon
 Decathlon (winkel), een sportwinkel
 The Activision Decathlon, een computerspel uit 1983